Arondismentul Nérac (în ) este un arondisment din departamentul Lot-et-Garonne, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Casteljaloux
 Cantonul Damazan
 Cantonul Francescas
 Cantonul Houeillès
 Cantonul Lavardac
 Cantonul Mézin
 Cantonul Nérac

Comune 

Nérac